Autostrady w Danii () – sieć dróg o łącznej długości ok. 1070 km (luty 2007), z czego 41,32 km stanowią odcinki prywatne.

Autostrady oznakowane są na trzy sposoby: nazwa odcinka, numeracja europejska i numeracja krajowa. Numeracja europejska jest najbardziej rozpowszechniona i ogólnie stosowana.

Historia 
Pierwsze odcinki autostrad istniały już w końcówce lat 50.:
 Hjulby – Nyborg (część ówczesnej drogi A1, obecnie fragment Fynske Motorvej (M40))
 Korsør – Vemmelev (część ówczesnej drogi A1, obecnie fragment Vestmotorvejen (M20))
 København – Hørsolm (część ówczesnej drogi A3, obecnie fragment Helsingørmotorvejen (M14))

Lista autostrad

Przypisy 

!